Тухум — значения:

Топоним 
 Тухум — улус в Селенгинском районе Бурятии, Россия.
 Тухум — упразднённый в 1982 году улус в Селенгинском районе Бурятии, Россия. Включён в состав города Гусиноозёрска.
 Тухум — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области, Россия.

Другое 
 Тухум — вариант слова Тукхум — военно-экономическое или военно-политическое объединение, союз тайпов (тейпов), не связанных между собой кровным родством, но объединившихся для совместного решения общих задач — защиты от нападения противника и экономического обмена.